Флаг Белоката́йского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого фигура из герба Белокатайского района — опрокинутая дуга зелёного цвета, окантованная жёлтым цветом, из которой выходит обращённая к древку голова лося белого цвета с рогами жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, отражает исторические, географические и природные особенности Белокатайского района.

Башкирский род бала-катайцев, в переводе — младших катайцев, исконно проживавших на этих землях, дал название району — Белокатайский. Поэтому в центре флага расположена золотая тамга этого рода, символизирующая уважение к историческому прошлому, к священной земле наших отцов и дедов.

В XVIII веке на белокатайской земле обосновались русские крестьяне-переселенцы. С этого времени более двух веков живут рука об руку в дружбе и согласии башкиры и русские, объединённые общей судьбой, общим трудом.

Тотемным животным башкирского рода бала-катай являлся «мышы» — лось, выступающий покровителем рода, спасающий людей, попавших в беду, считавшийся символом благополучия. Поэтому к тамге примыкает голова лося. Лось на протяжении столетий остаётся могучим, выносливым, благородным животным, являющимся геральдическим символом храбрости, силы, стойкости. Его серебряный цвет олицетворяет благородство, откровенность, искренность.

Рога лося — золотого цвета, по преданию, «несущий на рогах солнце» — подчёркивают стремление к динамичному развитию, самостоятельности и росту благосостояния населения.

Зелёный цвет полотнища отражает богатый и разнообразный животный мир района. В лесах обитает более десяти видов животного мира, в том числе занесённые в Красную Книгу Республики Башкортостан норка европейская, выдра, хорь лесной, куропатка серая. Также зелёный цвет — это цвет жизни, изобилия, плодородия, покоя и мира.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением лося